Nogometno prvenstvo otoka srednje Dalmacije za sezonu 1963./64. je osvojio Hajduk iz Vela Luke.  Sudjelovalo je šest klubova s Hvara, Korčule i Lastova. Natjecanje je bilo pod vodstvom Splitskog nogometnog podsaveza.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 5. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (6. – 10. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznice 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1963./64. 
 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1963./64.

Izvori 
 
 Marović Dušan, Križević-Drina Andrija: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. (str. 49)
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 67) 
 Žanetić Pudarić Mladen: Nogometni klub "Zmaj" Blato : (1926 - 1986), Rijeka, 1995.,  
 

1963-64
Dalmacija